

Persone 
 Herbert Franklin Solow – produttore e regista cinematografico e televisivo statunitense
 Madison Solow – calciatrice canadese naturalizzata polacca
 Robert Solow – economista statunitense, Premio Nobel per l'economia 1987

Altro 
 Solow Building – grattacielo di New York alto 210 metri